Куангбинь — вьетнамские топонимы:
 Куангбинь () — провинция на севере центральной части Вьетнама. 
 Куангбинь () — община в уезде Куангсыонг, провинция Тханьхоа.
 Куангбинь () — уезд в провинции Хазянг.